

Населені пункти та їхні частини
 Лопаткі — село в гміні Ксьонжкі Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лопаткі — село в гміні Вонвольниця Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Лопаткі — село в гміні Ласьк Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Лопаткі — частина села Наконово-Старе в гміні Хоцень Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лопаткі — частина села Ліпно в гміні Окса Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки